De mannentester (roman), een roman van Heleen van Royen
De mannentester (televisieserie), een Nederlandse televisieserie gebaseerd op de roman